MercedesCup 2006 — это 29-й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Штутгарте, Германия, и являющегося частью тура ATP в рамках международной золотой серии.

В 2006 году турнир прошёл с 17 по 23 июля.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Рафаэль Надаль
 в парном разряде —  Хосе Акасусо и  Себастьян Прието

Общая информация

Соревнования

Одиночный турнир 
  Давид Феррер обыграл  Хосе Акасусо со счётом 6-4, 3-6, 6-7(3), 7-5, 6-4.
 Феррер выигрывает 1-й одиночный титул в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Акасусо сыграл 2-й одиночный финал в сезоне и 8-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Финальные раунды 
{{Турнир4-Теннис3
| RD1=Полуфиналы
| RD2=Финал

| score-width=15
| team-width=160

| RD1-seed01= 
| RD1-team01= Хуан Монако
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=2
| RD1-score01-3=2
| RD1-seed02=5
| RD1-team02= Хосе Акасусо
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=6

| RD1-seed03=3
| RD1-team03= Давид Феррер
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=7
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=2
| RD1-team04= Томаш Бердых
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=5
| RD1-score04-3= 

| RD2-seed01=5
| RD2-team01= Хосе Акасусо
| RD2-score01-1=4
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=7
| RD2-score01-4=5
| RD2-score01-5=4
| RD2-seed02=3
| RD2-team02= Давид Феррер
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3=63
| RD2-score02-4=7
| RD2-score02-5=6
}}

 Первые раунды 

 Секция 1 

 Секция 4 

 Парный турнир 
  Гастон Гаудио /  Максим Мирный''' обыграли  Ива Аллегро /  Роберта Линдстедта со счётом 7-5, 6-7(4), [12-10].
 Гаудио выигрывает свой 1-й парный титул в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Мирный выигрывает свой 5-й парный титул в сезоне и 30-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 MercedesCup

 ATP Тур 2006 года

 Международная золотая серия ATP

Ссылки 
 Официальный сайт
 

 

Германия
Теннис
Июль 2006 года
2006